Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (сокр. CAF) — испанская компания, работающая в области машиностроения. Штаб-квартира расположена в Беасайне, центральный офис в Мадриде.

CAF является одним из крупнейших в мире производителей рельсовых подвижных составов, выпускает поезда для метрополитенов, железных дорог, трамваи, высокоскоростные поезда и пр.

История

Fábrica de Hierros San Martín 
В 1860 году Доминго Гойтия (), Мартин Усабиага () и Хосе Франсиско Аран () основали компанию, которая занималась пудлингованием и прокаткой цилиндров.

La Maquinista Guipuzcoana 
В 1892 году Франсиско де Гойтия (), сын и наследник Доминго Гойтии, объединился с маркизом де Урхико () для основания La Maquinista Guipuzcoana (), деятельностью которой стала работа с оборудованием и производство рельсового подвижного состава.

В 1898 году был основан завод в Беасайне, Гипускоа (место расположения центрального завода и штаб-квартиры по настоящее время). В 1905 году название было изменено на Fábrica de Vagones de Beasain (FVB; «Вагонный завод Беасайна»).

Compañía Auxiliar de Ferrocarriles 
Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) была образована в 1917 году (считается «годом рождения» CAF), специализировалась на грузовых вагонах, штат сотрудников 1600 человек.

В 1940 году открылся завод в Ируне, чтобы удовлетворить потребности Испании после гражданской войны.

В 1954 году компания получила контроль над Material Móvil y Construcciones (MMC) — предприятие в Сарагосе, специализировавшееся на производстве поездов дальнего следования и вагонов метро.

В 1969 году в компании был открыт департамент R&D, чтобы усилить позиции компании в технологиях.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles 
В 1971 году CAF (Compañía Auxiliar de Ferrocarriles на тот момент) получила современную расшифровку.

В период с 1988 по 1994 год компания прошла реорганизацию и модернизацию предприятий, а в 1990 году участвовала в постройке поездов для первой скоростной линии AVE (поезда были построены Alstom на базе TGV Atlantique, но с участием CAF).

С 1992 года CAF начали расширение на международный рынок, начали продажи продукции на экспорт и создание технических баз.
В конце 1990-х годов компания выиграла несколько важных конкурсов, в том числе на поставку вагонов метро в Вашингтон, США, поездов для аэропортовых экспрессов в Хитроу и Гонконг.

Акционеры 
Торги акциями компании проводят на Мадридской фондовой бирже. 

В таблице ниже приведены главные акционеры, с долей акций более 3 %.

Продукция

Вагоны метро

Трамваи 

Модельный ряд трамваев представлен семейством Urbos. По состоянию на июль 2013 трамваи Urbos трёх поколений поставлены в 22 города Испании, Турции, Бразилии, Сербии, Венгрии, Великобритании, Франции, Швеции, Тайваня и США. В семействе имеются самые длинные в мире 9-секционные 56-метровые сочленённые трамваи CAF Urbos 3/9, которые эксплуатируются в Будапеште с 2016 г.

Лёгкорельсовые системы

Высокоскоростные поезда

Заводы

Галерея

Примечания 

Компании Испании
CAF